Колонија Хосе Марија Морелос има више значења:

 Колонија Хосе Марија Морелос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Хосе Марија Морелос (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Хосе Марија Морелос (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Хосе Марија Морелос, Санта Ана (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Хосе Марија Морелос, Аројо де ла Трохе (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Хосе Марија Морелос (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Хосе Марија Морелос (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику